

География 
 , Сады Шалимар, Джамму и Кашмир, Индия
 , местность на северо-западе Дели, Индия, вокруг Садов Шалимар, построенная в 1653 г.
 , местность в Газиабаде
 Сады Шалимара, Лахор, Пакистан. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, построен в 1641 г.
 Шалимар — город во Флориде, США

Культура 
 Shalimar — аромат марки Guerlain 1925 года
 Шалимар — фильм Болливуда 1946 года
 Шалимар — индийский фильм 1978 года
 Клоун Шалимар — роман Салмана Рушди 2005 года
 Шалимар, книга Манохара Малгонкара

Прочее 
 HMS Shalimar — британская подводная лодка.